BSCC SAN AZS Łódź – polski klub piłki nożnej plażowej istniejący w sezonach 2016-2017 w wyniku fuzji BSCC Łódź z SAN AZS Łódź. W 2018 roku zakończono współpracę drużyny, dzieląc się na dwa odrębne kluby:
 BSCC Łódź – polski klub piłki nożnej plażowej
 SAN AZS Łódź – polski wielosekcyjny klub sportowy